Rusoff ist der Familienname folgender Personen:
 Lou Rusoff (1911–1963), kanadischer Drehbuchautor und Filmproduzent  
 Ted Rusoff (1939–2013), kanadischer Synchronsprecher und Schauspieler